Лельевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лельевр, Аделаид Блез Франсуа (1766—1833) — французский военный деятель, дивизионный генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Лельевр, Арман Шарль Луи (1783—1864) — французский военный деятель, генерал-лейтенант, граф, участник революционных и наполеоновских войн.